Хатхор:
 Хатхор, или Хатор — в египетской мифологии богиня неба, любви, женственности и красоты, а также супруга Хора. 
 Хатхор — персонаж научно-фантастического телесериала «Звёздные врата SG-1».
 (2340) Хатхор — очень маленький астероид главного пояса, пересекающий орбиту Земли.

См. также 
 Хатор
 Атхор
 Хат-Хор